Lehn est un patronyme porté notamment par :
 Gérard Lehn (1930-2009), homme politique français ;
 Jean-Marie Lehn (1939-), chimiste français, parent du précédent ;
 Unni Lehn (1977-), footballeuse norvégienne ;

également sous la forme vom Lehn

 Christian vom Lehn (1992-), nageur allemand.

Homonymie de patronyme